Алекса́ндр Ви́кторович Буте́нко (16 января 1987, Харьков) — украинский боец смешанного стиля, выступает на профессиональном уровне начиная с 2008 года. Известен по участию в турнирах таких организаций как M-1 Global, Eurasia Fight Nights, ProFC, Oplot Challenge, бывший чемпион M-1 Challenge в лёгком весе(2016-2017). Мастер спорта по боевому самбо.

Биография 
Александр Бутенко родился 16 января 1987 года в городе Харькове Украинской ССР. Активно заниматься единоборствами начал в возрасте девятнадцати лет, долгое время тренировался вместе со своим старшим двоюродным братом Алексеем Олейником, который на тот момент был уже известным во всём мире бойцом. В молодости неоднократно участвовал в соревнованиях по грэпплингу, панкратиону, боевому самбо. Является победителем международного турнира по боевому самбо среди клубных команд в Киеве, победителем международного турнира по боевому самбо памяти Г. П. Долголенко, чемпионом Москвы по боевому самбо, дважды побеждал на этапах Кубка Содружества Наций — имеет звание мастера спорта по боевому самбо. Со временем получил чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Начиная с 2008 года выступает в профессиональном ММА, преимущественно на территории России. Участвовал в серии отборочных турниров M-1 Challenge, победив всех четырёх своих соперников, и позже несколько раз выступал на турнирах организации ProFC. Дрался довольно часто, так, в одном только 2009 году провёл десять профессиональных боёв. В феврале 2012 года провёл один из самых известных своих поединков, встретившись в Ирландии с исландцем Гуннаром Нельсоном и проиграв ему рычагом локтя в первом же раунде.

В период 2012—2014 годов Бутенко активно выступал в местном харьковском промоушене «Оплот», созданном при одноимённом клубе при участии его брата Алексея Олейника. Здесь он выходил в клетку ещё чаще, в частности в 2013 году 14 раз — победил почти во всех случаях, хотя уровень оппозиции был не очень высок. Тогда же на международном турнире «Кубок чемпионов» в Новосибирске состоялся другой памятный его поединок, когда он раздельным решением судей уступил россиянину Александру Сарнавскому.

С 2014 года после расформирования «Оплота» переехал на постоянное жительство в Колпино и начал выступать за местный бойцовский клуб FightSpirit. В это же время подписал контракт с M-1 Global, победил здесь среди прочих опытного финна Нико Пухакку. Провёл один поединок в промоушене Fight Nights, тем не менее, бой против Динислама Камавова закончился ничьей. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права оспорить титул чемпиона M-1 Challenge в лёгком весе, который стал вакантным после того как действующий чемпион Мансур Барнауи нарушил контрактные обязательства. Другим претендентом стал представитель Белоруссии Артём Дамковский, ранее уже владевший этим титулом — поединок в итоге продлился все пять раундов, и судьи единогласно отдали победу Александру Бутенко.

Выиграв титул, Бутенко провёл один рейтинговый бой, после чего в феврале 2017 года состоялась его первая защита — претендентом стал россиянин Абукар Яндиев. Очень тяжело проходил процесс сгонки веса, в итоге Бутенко провалил процедуру взвешивания, показав превышение лимита лёгкой весовой категории на пять килограммов. Тем не менее, Яндиев не стал отказывать от боя, и титульный поединок состоялся. Уже в начале первого раунда претендент предпринял агрессивную атаку, Александр не смог от неё защититься и проиграл техническим нокаутом.

После поражения от Яндиева принял решение перейти в полусредний вес.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Победа
|align=center|47-14-3
| Джиан Сикуэйра 
|Раздельное решение 
|WKG & M-1 Challenge 100 Bogatov vs. Silva
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Харбин, Китай
|
|-
|Поражение
|align=center|46-14-3
| Заур Исаев
|Техническим нокаутом
|Aleksey Raevskiy Promotion KPF: Kingdom 
Professional Fight Selection 2
|
|align=center|1
|align=center|3:40
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|46-13-3
| Алексей Кунченко
|Техническим нокаутом (удары руками и коленями)
|M-1 Challenge 90 Kunchenko vs. Butenko
|
|align=center|3
|align=center|4:04
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
| Победа
|align=center|46-12-3
| Эльержан Нармурзаев 
|Сабмишном (рычаг локтя)
|M-1 Challenge 86 Buchinger vs. Dalgiev
|
|align=center|1
|align=center|5:00
|Назрань, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|45-12-3
| Кит Джонсон 
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 82 Vanttinen vs. Zayats
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Хельсинки, Финляндия
|
|-
|Ничья
|align=center|44-12-3
| Кори Нельсон 
|Ничья
|M-1 Challenge 80 Kharitonov vs. Sokoudjou
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Харбин, Китай
|-
|Победа
|align=center|44-12-2
| Михаил Котрута
|Сдача (треугольник)
|WWFC: Cage Encounter 6
|
|align=center|3
|align=center|2:05
|Киев, Украина
|
|-
|Поражение
|align=center|43-12-2
| Абукар Яндиев
|TKO (удары руками)
|M-1 Challenge 74
|
|align=center|1
|align=center|1:07
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|43-11-2
| Рубенилтон Перейра
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 71
|
|align=center|5
|align=center|3:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|42-11-2
| Артём Дамковский
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 67
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Баку, Азербайджан
|
|-
|Победа 
|align=center|41-11-2
| Саша Шарма
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 65
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|40-11-2
| Гейдар Маммадалиев
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 63
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Ничья 
|align=center|39-11-2
| Динислам Камавов
|Ничья
|Fight Nights Petersburg
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|39-11-1
| Франкледсон Коста
|ТКО (удары руками)
|Fightspirit Championship 2
|
|align=center|1
|align=center|2:25
|Колпино, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|38-11-1
| Сергей Морари
|Сдача (удушение сзади)
|WWFC: Cage Encounter 3
|
|align=center|3
|align=center|2:10
|Киев, Украина
|
|-
|Поражение 
|align=center|37-11-1
| Нариман Аббасов
|Единогласное решение
|N1 Pro: Battle in the North
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Нефтеюганск, Россия
|
|-
|Поражение 
|align=center|37-10-1
| Антон Радман
|Сдача (рычаг локтя)
|M-1 Challenge 51
|
|align=center|1
|align=center|0:43
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|37-9-1
| Нико Пухакка
|Единогласное решение
|M-1 Challenge 45
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|36-9-1
| Ислам Салихов
|Единогласное решение
|Oplot Challenge 99
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа 
|align=center|35-9-1
| Анатолий Сафронов
|Сдача (удушение сзади)
|Oplot Challenge 96
|
|align=center|1
|align=center|1:24
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа 
|align=center|34-9-1
| Андрей Резник
|Единогласное решение
|Oplot Challenge 95
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Харьков, Украина
|
|-
|Поражение 
|align=center|33-9-1
| Александр Сарнавский
|Раздельное решение
|Международный турнир «Кубок чемпионов»
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Новосибирск, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|33-8-1
| Сергей Ионел
|Сдача (рычаг локтя)
|Oplot Challenge 84
|
|align=center|2
|align=center|1:50
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа 
|align=center|32-8-1
| Стерлинг Форд
|Единогласное решение
|Oplot Challenge 68
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа 
|align=center|31-8-1
| Олег Божик
|Сдача (рычаг локтя)
|Oplot Challenge 66
|
|align=center|1
|align=center|4:53
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа 
|align=center|30-8-1
| Владислав Степанов
|Сдача (гильотина)
|Oplot Challenge 62
|
|align=center|1
|align=center|3:23
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа 
|align=center|29-8-1
| Михаил Гориашвили
|ТКО (удары руками)
|Oplot Challenge 59
|
|align=center|2
|align=center|2:53
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа 
|align=center|28-8-1
| Сергей Попа
|Сдача (болевой на шею)
|Oplot Challenge 56
|
|align=center|2
|align=center|3:38
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа 
|align=center|27-8-1
| Ашот Шахинян
|ТКО (удары руками)
|Oplot Challenge 52
|
|align=center|2
|align=center|4:26
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа 
|align=center|26-8-1
| Валентин Николов
|Единогласное решение
|Oplot Challenge 49
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа 
|align=center|25-8-1
| Артём Жук
|Сдача (рычаг локтя)
|Oplot Challenge 46
|
|align=center|1
|align=center|1:06
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа 
|align=center|24-8-1
| Владислав Юрченко
|Сдача (треугольник руками)
|Oplot Challenge 41
|
|align=center|1
|align=center|1:38
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа 
|align=center|23-8-1
| Сергей Синяев
|ТКО (удары руками)
|Oplot Challenge 39
|
|align=center|1
|align=center|4:03
|Харьков, Украина
|
|-
|Поражение 
|align=center|22-8-1
| Магомед Идрисов
|ТКО (удары руками)
|Oplot Challenge 35
|
|align=center|2
|align=center|2:58
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа 
|align=center|22-7-1
| Артём Перехристюк
|Сдача (рычаг локтя)
|Oplot Challenge 30
|
|align=center|1
|align=center|3:09
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа 
|align=center|21-7-1
| Харун Кина
|Единогласное решение
|Oplot Challenge 19
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Харьков, Украина
|
|-
|Поражение 
|align=center|20-7-1
| Михал Эльснер
|Сдача (рычаг локтя)
|ProFC 42: Оплот
|
|align=center|1
|align=center|1:33
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа 
|align=center|20-6-1
| Абудокар Дукарей
|Сдача (рычаг локтя)
|Oplot Challenge 4
|
|align=center|1
|align=center|2:50
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа 
|align=center|19-6-1
| Владимир Баев
|Сдача (гильотина)
|Oplot Challenge 2
|
|align=center|1
|align=center|1:01
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа 
|align=center|18-6-1
| Артур Кащеев
|Сдача (рычаг локтя)
|Oplot Challenge 2
|
|align=center|1
|align=center|1:28
|Харьков, Украина
|
|-
|Ничья 
|align=center|17-6-1
| Мариуш Радзишевский
|Ничья
|Oplot Challenge 1
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Харьков, Украина
|
|-
|Поражение 
|align=center|17-6
| Гуннар Нельсон
|Сдача (рычаг локтя)
|CC 12: Nelson vs. Butenko
|
|align=center|1
|align=center|4:21
|Дублин, Ирландия
|
|-
|Победа 
|align=center|17-5
| Артём Шокало
|Сдача (рычаг локтя)
|Турнир Академии Честь
|
|align=center|2
|align=center|0:41
|Харьков, Украина
|
|-
|Поражение 
|align=center|16-5
| Ислам Гугов
|ТКО (удары руками)
|SMMAI: Tornado
|
|align=center|2
|align=center|1:55
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|16-4
| Жаныбек Аматов
|Сдача (рычаг локтя)
|Кубок Фёдора Емельяненко
|
|align=center|1
|align=center|4:28
|Нижний Новгород, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|15-4
| Гоча Смоян
|Единогласное решение
|ProFC: Кубок Содружества Наций 13
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Харьков, Украина
|
|-
|Победа 
|align=center|14-4
| Ашот Шахинян
|Сдача (рычаг локтя)
|ProFC: Кубок Содружества Наций 7
|
|align=center|2
|align=center|2:51
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|13-4
| Томаш Деак
|Сдача (треугольник)
|APF: Azerbaijan vs. Europe
|
|align=center|1
|align=center|0:00
|Баку, Азербайджан
|
|-
|Поражение 
|align=center|12-4
| Магомед Саадулаев
|Единогласное решение
|ProFC: Кубок Содружества
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|12-3
| Иван Загубинога
|Сдача (рычаг локтя)
|ProFC: Кубок Содружества Наций 5
|
|align=center|2
|align=center|1:25
|Нальчик, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|11-3
| Жанболат Тлюбаев
|Сдача (удушение сзади)
|ProFC: Кубок Содружества Наций 4
|
|align=center|1
|align=center|1:11
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|10-3
| Олег Багов
|Сдача (удушение сзади)
|Global Battle Tournament
|
|align=center|2
|align=center|0:00
|Пермь, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|9-3
| Рамазан Абдулжалилов
|Единогласное решение
|Global Battle Tournament
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Пермь, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|8-3
| Павел Кокарев
|Сдача (гильотина)
|Global Battle Tournament
|
|align=center|1
|align=center|0:00
|Пермь, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|7-3
| Бислан Этлешев
|Сдача (удушение сзади)
|M-1 Challenge: 2009 Selections 9
|
|align=center|1
|align=center|2:18
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|6-3
| Марат Илаев
|Сдача (рычаг локтя)
|M-1 Challenge: 2009 Selections 8
|
|align=center|1
|align=center|4:44
|Москва, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|5-3
| Андрей Зубов
|Сдача (рычаг локтя)
|M-1 Challenge: 2009 Selections 5
|
|align=center|1
|align=center|1:41
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|4-3
| Анзор Карданов
|Сдача (рычаг локтя)
|M-1 Challenge: 2009 Selections 3
|
|align=center|3
|align=center|1:47
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение 
|align=center|3-3
| Гаджи Зайпулаев
|Единогласное решение
|WAFC: Vladivostok Pankration Open Cup 2009
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Владивосток, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|2-2
| Андрей Сироткин
|Сдача (удушение сзади)
|Mix Fight Combat
|
|align=center|2
|align=center|0:00
|Кстово, Россия
|
|-
|Поражение 
|align=center|1-2
| Руслан Бечаев
|Единогласное решение
|ProFC: President Cup
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение 
|align=center|1-1
| Шамиль Абдулкеримов
|Единогласное решение
|Pancration Atrium Cup 1
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа 
|align=center|1-0
| Ислам Нурмагомедов
|Раздельное решение
|Pancration Atrium Cup 1
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|}

Примечания

Ссылки 
 
 

Самбисты по алфавиту
Бойцы смешанных единоборств Украины
Самбисты Украины
Чемпионы M-1
Панкратион